Бёрли — английская фамилия.

 Бёрли, Джон или Джон Барли (англ. John Burley; умер в 1383) — английский рыцарь, кавалер ордена Подвязки.
 Бёрли, Саймон или Саймон Барли (англ. Simon Burley; около 1336—1388) — английский рыцарь, фаворит короля Ричарда II, кавалер ордена Подвязки.
 Бёрли, Ричард или Ричард Барли (англ. Richard Burley; XIV век) — английский рыцарь, кавалер ордена Подвязки.
 Бёрли, Майкл (англ. Michael Burleigh; род. 1955) — британский писатель и историк.

Английские фамилии